Яблонное — название населённых пунктов:

Россия 
 Яблонное — деревня в Городском округе город Бор Нижегородской области.
 Яблонное — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Зиняковский сельсовет.
 Яблонное — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Смольковский сельсовет.
 Яблонное — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Яблонное — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Яблонное — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Украина 
 Яблонное — село в Берёзновском районе Ровненской области.
Яблонное — до 1960 г. название села Зелёная Диброва в Пулинском районе Житомирской области.